Saint-Sauvant ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sauvant (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Sauvant (Vienne), Département Vienne